Биндю́жник — название профессии XIX — начала XX века в Одессе и некоторых портовых городах Российской империи, которое имеет два значения:
 человек, занимавшийся грузоперевозками на пароконной повозке, так называемой «площадке», ломовой извозчик;
 портовый грузчик.

Этимология 
Произошло от слова «би́ндюх» на Смоленщине троичная извозчичья телега, означающее большегрузную телегу. Протяжные троечники берут клади на долгие телеги свои пудов по восьмидесяти.

В словаре В. И. Даля указывается: «биндюх, биньдюх — рыдван, большая или троичная извозная телега, на которую валят до ста пудов». Согласно В. П. Смирнову, биндюгом в Одессе называли запрягаемую одной лошадью длинную плоскую телегу, на которой перевозили товары в мешках и бочках.

В Одессе биндюжниками часто были евреи. И. Г. Добродомов считал слово «биндюжник» украинизмом в русской речи (в отличие от Н. М. Шанского, считавшего его русским словом), встречающееся в Одессе и в тех южных городах, которые были пограничными с украинским языком.

Примечания

Литература 
 
 Степанов Є. М. Російське мовлення Одеси. — Одеса: Астропринт, 2004. — 495 с.

Профессии
Порты
Типы повозок